A katalán nagydíj volt a 2012-es MotoGP-világbajnokság ötödik futama. A versenyt Montmelóban rendezték június 3-án.

A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Andrea Iannone végzett az élen, míg a Moto3-ban Maverick Viñales diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek

Katalán
Motorversenyzés Spanyolországban
Katalónia sportélete